Inwijding (initiatie), een opeenvolging van één of meer handelingen die er in bestaat om een buitenstaander op te nemen in een particuliere groep of gemeenschap.
Inwijding (Veronica Roth), een sciencefictionroman geschreven door Veronica Roth.
Inwijding (Marcellus Emants), een boek geschreven door Marcellus Emants.
Wijding, soms ook 'inwijding' genoemd; een rituele handeling waardoor personen, plaatsen of zaken aan een god worden toegeheiligd.